Марк Александр Фрейзер (,  29 вересня 1986, Оттава) — канадський хокеїст, захисник клубу СМ-Л ТПС.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2004 року виступами за команду «Кіченер Рейнджерс».

2005 року був обраний на драфті НХЛ під 84-м загальним номером командою «Нью-Джерсі Девілс».

Захищав кольори професійних команд «Нью-Джерсі Девілс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Едмонтон Ойлерс». Наразі ж грає за клуб СМ-Л ТПС.

Наразі провів 224 матчі в НХЛ, включаючи 5 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти ТПС
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Нью-Джерсі Девілс»
Уродженці Оттави